Obernau kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Obernau (Sieg) – vattendrag i Nordrhein-Westfalen, 
 Obernau, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz,